(416) Ватикана () —  астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S. Он был открыт 4 мая 1896 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы и назван в честь Ватиканского холма.

По некоторым оценка масса этого астероида может быть несколько выше (3,27 ± 3,10) кг при диаметре 87,10 ± 2,57 км.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа